Hong Kong Sevens 2003 – czwarta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Hong Kong Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 28–30 marca 2003 roku na Hong Kong Stadium w Hongkongu będąc piątym turniejem sezonu 2002/2003.

Informacje ogólne 
W związku z wybuchem wojny w Zatoce Perskiej oraz rozpoczęciem epidemii SARS w Azji swój udział odwołały Włochy, Francja, a następnie Argentyna, część zespołów opóźniała również przybycie do Hongkongu. IRB postanowiła jednak przeprowadzić turniej, a ich miejsce zajęły Tonga, Namibia i Holandia, organizatorzy odwołali jednak wszystkie zaplanowane towarzyszące zawody juniorskie. Z uwagi na zaistniałą sytuację wprowadzono możliwość pełnej refundacji kosztu biletów, a ich zwroty, w liczbie pięciu tysięcy, kosztowały HKRFU cztery miliony HKD, IRB w celu rekompensaty obniżyła jednak opłatę pobieraną od organizatorów turniejów wchodzących w skład cyklu.

Rozegrane na Hong Kong Stadium zawody były piątym turniejem sezonu 2002/2003 IRB Sevens World Series i wzięły w nich udział dwadzieścia cztery reprezentacje. Drużyny rywalizowały w pierwszych dwóch dniach systemem kołowym podzielone na sześć czterozespołowych grup, po czym w trzecim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate i Bowl. Jedynie mecze finałowe składały się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut. Losowanie grup odbyło się 27 lutego 2003 roku, po zmianach w obsadzie turnieju zrewidowany podział opublikowano 25 marca.

Faworytami turnieju była czołowa trójka cyklu – Nowa Zelandia, Fidżi i Anglia – oraz RPA. Na piątkowej, pierwszej serii spotkań stawiło się piętnaście tysięcy widzów, a faworyci odnieśli wysokie zwycięstwa. Podobnie było w drugim dniu, nieco ponad dwadzieścia pięć tysięcy kibiców było jednak świadkami sensacyjnej, pierwszej w historii porażki Australijczyków z Kenijczykami, którzy tym samym ogłosili swoje aspiracje do światowej czołówki. W turnieju triumfowali reprezentanci Anglii w emocjonującym pojedynku finałowym pokonując Nowozelandczyków, całe zawody zostały zaś uznane za jedne z najlepszych w ich dwudziestoośmioletniej historii.

Za najlepszego gracza turnieju został uznany przedstawiciel triumfatorów Henry Paul, najwięcej punktów zdobył Amerykanin John Buchholz, w klasyfikacji przyłożeń z ośmioma zwyciężył zaś Anglik Ugo Monye.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Tabela

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2002/2003)
Hong Kong Sevens